Дуэлянт — участник дуэли.
 «Дуэлянт» () — южнокорейский фильм режиссёра Ли Мён-сэ 2005 года.
 «Дуэлянт» — российский фильм режиссёра Алексея Мизгирёва 2016 года.
 «Дуэлянты» () — первый полнометражный кинофильм режиссёра Ридли Скотта 1977 года.